Anna Krzywicka (1905-1980) – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Andrzej Krzywicki (1928) – matematyk
 Andrzej Krzywicki (1937-2014) – fizyk
 Dick Krzywicki (1947) – walijski piłkarz
 Ludwik Krzywicki (1859-1941) – naukowiec, polityk
 Marcin Krzywicki (1986) – piłkarz
 Mieczysław Krzywicki (1903-1988) – dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej
 Piotr Krzywicki (1964-2009)- poseł na Sejm RP
 Ryszard Krzywicki (1903-1957) – inżynier i kapitan WP
 Stanisław Krzywicki (1906-1983) –Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Zbigniew Krzywicki (1948 - 2015) – dziennikarz, samorządowiec i polityk

Zobacz też 
 Walter Kriwicki